Der Audi Sport TT Cup 2015 wurde erstmals in der neu gegründeten Audi-Sport-TT-Cup-Markenmeisterschaft ausgetragen. Der erste Lauf fand am 2. Mai 2015 auf dem Hockenheimring statt, das Saisonfinale am 18. Oktober 2015 ebenfalls dort. Insgesamt wurden in dieser Saison 12 Läufe in Deutschland und in Österreich ausgetragen.

Gesamtsieger wurde der Pole Jan Kisiel mit 231 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 18 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015
Tourenwagen-Rennserie